Leroy Anderson (1908-1975), compositeur américain

Leroy Anderson est un nom pouvant également désigner:

 (1906-1991), homme politique américain du Montana

Voir aussi

Anderson, Leroy